Пиран:

 Пиран — город в Словении, на полуострове Истрия, на побережье Пиранского залива Адриатического моря.
 Пиран Корневильский — отшельник из Падстоу. 
 Пиран (вещество) — шестичленный алифатический гетероцикл.